Máximo Luis Sánchez Brandt (estado Miranda, Venezuela, 3 de noviembre de 1963) es un politólogo y político venezolano que actualmente ejerce funciones como Presidente del Concejo Municipal de Chacao y Secretario de Organización Nacional representante del partido Fuerza Vecinal.

Biografía 
Sánchez se graduó en la Universidad Central de Venezuela de Caracas como Politólogo, mención: Administración Pública.
 1991 – 1995: Dirección Nacional de Identificación y Extranjería Cargo: Director de Oficina. SAIME
 1995 – 1999: Consejo Nacional Electoral (Venezuela) Cargo: Jefe de División de Regiones de la Fiscalía General de Cedulación.
 2000 – 2004: Cabildo Metropolitano de Caracas Cargo: Concejal.
 2002 – 2003: Cabildo Metropolitano de Caracas Cargo: Secretario General.
 2008 – 2009: Cabildo Metropolitano de Caracas Cargo: Concejal Presidente.
 2008 – 2012: Cabildo Metropolitano de Caracas Cargo: Concejal Presidente de la Comisión de Legislación.
 2013 - 2017: Cabildo Metropolitano de Caracas Cargo: Concejal Presidente de la Comisión de Legislación.
 2013 - 2014: Cabildo Metropolitano de Caracas Cargo: Concejal Presidente.
 2017 - 2021: Presidente del Concejo Municipal de Chacao. Cargo: Concejal- Presidente de le Comisión de Hacienda y Contraloría.
 2017 - actualidad: Presidente del Concejo Municipal de Chacao. Cargo: Concejal- Presidente de le Comisión de Hacienda y Contraloría.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de Máximo Sánchez
 Sitio web oficial de Primero Justicia

Dirigentes de Primero Justicia
Dirigentes de Fuerza Vecinal
Caraqueños
Políticos de la Venezuela contemporánea
Alumnado de la Universidad Central de Venezuela
Concejales de Venezuela